Hálózat, Szabad Kezdeményezések Hálózata, egy független csoportosulásokat koordináló szervezet, ebből jött létre az SZDSZ politikai párt
 Hálózat (Network) amerikai film, 1976  
 A hálózat (The Grid) angol-amerikai thrillersorozat, 2004
 Hálózat TV
 Hálózat, számítógép-hálózat